Charlie Kaman (1919-2011), Amerikaans vliegtuigbouwer en gitaarbouwer
Rob Kaman (*1960), Nederlands kickbokser
Kaman (bedrijf), een door Charlie Kaman opgericht bedrijf dat vliegtuigen en helikopters bouwt
Kaman (district), Turks district
Kaman (Turkije), plaats in het Turkse district